El nombre de Alfonso Fernández puede designar a los siguientes individuos:

 Alfonso Fernández el Niño (c. 1242-1281), hijo ilegítimo de Alfonso X de Castilla.    
 Alfonso Fernández de Córdoba (m. después de 1328), señor de Cañete de las Torres y adelantado mayor de la frontera de Andalucía.
 Alfonso Fernández de Córdoba y Herrera (1447-1501), VI señor de Aguilar y alcaide de Córdoba.
 Alfonso Fernández Coronel (m. 1353), señor de Montalbán y alguacil mayor de Sevilla.
 Alfonso Fernández de Valencia (1316-1365), obispo de Zamora y bisnieto de los reyes Alfonso X y Sancho IV de Castilla.
 Alfonso Fernández de la Cerda, señor de Almendra y Almizón y tataranieto de Alfonso X de Castilla.
 Alfonso Fernández de Biedma, noble castellano del siglo XIV. Fue adelantado mayor del reino de Murcia y alguacil mayor de Sevilla.
 Alfonso Fernández Pecha (1330-1389), obispo de Jaén de ascendencia italiana.
 Alfonso Fernández de Montemayor (m. 1390), noble castellano de la Casa de Córdoba. Fue adelantado mayor de la frontera de Andalucía.
 Alfonso Fernández de Madrigal(1410-1455), obispo de Ávila.
 Alfonso Fernández de Palencia (1423-1492), historiador, lexicógrafo y humanista castellano del Prerrenacimiento.
 Alfonso Fernández Torres (1907-1978), abogado, político y dirigente socialista español.
 Alfonso Fernández Burgos (Nacido en 1954), escritor español.
 Alfonso Fernando Fernández Mañueco (Nacido en 1965), político español del Partido Popular y actual alcalde de Salamanca.